Los iguanodontianos (miembros del grupo Iguanodontia) fueron dinosaurios herbívoros que vivieron desde mediados del Jurásico a Cretácico Superior. Algunos miembros del grupo incluyen a Camptosaurus, Callovosaurus, Iguanodon, Ouranosaurus, y los hadrosáuridos o "dinosaurios pico de pato". Los iguanodontianos fueron uno de los primeros grupos de dinosaurios que fueron hallados. Están entre los dinosaurios mejor conocidos, y estuvieron entre los más diversos y extendidos grupos de dinosaurios herbívoros del período Cretácico. Los iguanodontianos fueron generalmente animales grandes, y algunos (como Shantungosaurus, que llegaba a medir más de 15 metros de longitud y pesaba más de 8 toneladas) igualaban a los mayores terópodos en tamaño.

Clasificación
Iguanodontia es fecuentemente mencionado como un infraorden dentro del suborden Ornithopoda, aunque Benton (2004) menciona a Ornithopoda como un infraorden sin clasificar a Iguanodontia. Tradicinalmente, los iguanodontianos fueron agrupados en la superfamilia Iguanodontoidea y la familia Iguanodontidae. Sin embargo, análisis filogenéticos muestran que los "iguanodóntidos" tradicionales son un grupo parafilético que agrupa a formas que derivan en los hadrosaurios (dinosaurios pico de pato). Grupos como Iguanodontoidea son a veces utilizados como un clado sin categoría formal en la literatura científica, aunque muchos de los "iguanodóntidos" tradicionales ahora son incluidos en el grupo más inclusivo Hadrosauroidea.

Iguanodontia es usualmente definido como el grupo más inclusivo que contiene a Parasaurolophus walkeri pero no a Hypsilophodon foxii o a Thescelosaurus neglectus, o alguna otra combinación de especies que podría en últimas resultar en el mismo grupo en muchos análisis modernos. El grupo fue definido como un clado en 2008 por Paul Sereno. 

Muchos iguanodontianos aún no han sido incluidos en un análisis filogenético a gran escala, o son muy fragmentarios como para situarlos con seguridad. Estos incluyen Barilium, Bolong, Bihariosaurus, Delapparentia, Dollodon, Draconyx, Kukufeldia, Hypselospinus, Macrogryphosaurus, Owenodon, Proplanicoxa, Sellacoxa y Xuwulong. El cladograma simplificado que se presenta a continuación sigue un análisis hecho por Andrew McDonald et al., publicado en noviembre de 2010 con información de McDonald, 2011.

Cladograma según Butler et al, 2011.

Referencias

Bibliografía 

Norman, David B. (2004). "Basal Iguanodontia", in Weishampel, D.B., Osmólska, H., and Dodson, P. (eds.): The Dinosauria. Berkeley: University of California Press, pp. 413-437. ISBN 0-520-24209-2.

Enlaces externos 

 Ficha y estado en TaxonSearch
 Iguanodontia en The Thescelsosaurus
 Iguanodontia en Dinosaurier-info